Pelser est un patronyme porté notamment par :

 Fons Pelser (1893-1974), footballeur néerlandais ;
 Martin Pelser (1934-2018), joueur de rugby international sud-africain ;
 Petrus Cornelius Pelser (1907-1974), avocat et homme politique sud-africain.